Грасгоф — фамилия.
 Грасгоф, Аполлон Людвигович (1843—1916) — минцмейстер, управляющий серебряным и золотым монетными переделами Санкт-Петербургского монетного двора.
 Грасгоф, Григорий Людвигович (1831—1888) — горный инженер, действительный статский советник, директор Горного департамента.
 Грасгоф, Отто (1812—1876) — немецкий художник, рисовальщик, гравёр и портретист, живописец.
 Грасгоф, Франц (1826—1893) — немецкий механик и машиностроитель, см.также Грасгофа число.

См. также 
 Число Грасгофа — критерий подобия в виде безразмерной величины, которая определяет процесс подобия теплообмена при конвекции в поле тяжести.